Boitron je název dvou obcí ve Francii:

 Boitron (Orne) – obec v departementu Orne
 Boitron (Seine-et-Marne) – obec v departementu Seine-et-Marne